(signifiant « éclosion ») est un genre éteint et fossile de dinosaures Iguanodontia de la formation de Kirkwood, en Afrique du Sud, datant du Crétacé précoce. Le type et seule espèce est  .

Découverte 
Iyuku est connu grâce à un lit d'os contenant principalement les restes d'au moins 27 (déduits des parties non chevauchantes des fémurs gauches) individus juvéniles et éclos, un événement jamais rapporté auparavant. Il a été déterminé qu'ils représentent un nouveau genre et une nouvelle espèce en 2022, nommés Iyuku raathi. Le nom générique, « Iyuku », est dérivé du mot Xhosa signifiant « éclosion », en référence au statut immature des spécimens. Le nom spécifique, raathi, rend hommage au paléontologue sud-africain Mike Raath.

Classification 
Les descripteurs ont attribué Iyuku aux Iguanodontia. Une thèse de doctorat de 2015 qui a inclus l'espèce alors sans nom dans une analyse cladistique a trouvé qu'elle était un membre des Iguanodontia de la famille basale Dryosauridae, l'analyse de parcimonie retrouvant Iyuku et Dysalotosaurus comme taxons frères. Forster  (2022) ont fait référence à cette étude mais ont noté que le stade ontogénétique précoce de la plupart du matériel de Iyuku présente un problème majeur pour le placer dans une analyse phylogénétique, et l'ont assigné à Iguanodontia sans fournir d'analyse.

Le cladogramme suivant est tiré de Poole, 2015, mettant en évidence la position de Iyuku (alors connu sous le nom de « taxon de Kirkwood ») :

Paléobiologie 
Le matériel fossile de Iyuku représente au moins quatre phases de tailles, y compris trois phases juvéniles de croissance (la plus petite représentant probablement le stade post-éclosion) et le quatrième stade, plus grand, probablement un subadulte. Deux estimations différentes de la longueur totale ont été fournies pour un tibia incomplet d'un spécimen subadulte collecté dans un endroit inconnu des falaises de Kirkwood : soit ~35 centimètres , soit au moins 42 cm de long, c'est-à-dire quatre ou cinq fois la longueur du plus grand tibia juvénile du site de la carrière. Le matériel fossile du site de la carrière comprend principalement des os isolés (avec seulement cinq cas d'articulation) d'individus éclos à juvéniles de taille variable dans un horizon de 20 à 30 cm d'épaisseur, préservés sans orientation préférentielle apparente des os longs.

Forster  (2022) ont noté la similarité de cette découverte avec la préservation rapportée des restes juvéniles de Orodromeus, Maiasaura et Hypacrosaurus qui pourraient représenter des aggradations de la mortalité près des sites de nidification. Bien que les restes de Iyuku n'aient pas été trouvés en association avec des nids ou des coquilles d'œufs, Forster  (2022) ont considéré qu'il était possible que les concentrations de jeunes individus de cette espèce représentent une attrition saisonnière sur ou près d'un site de nidification, la dispersion des os étant probablement causée par le piétinement avant l'enterrement ou la bioturbation peu après l'inhumation. L'histologie osseuse de plusieurs jeunes individus révèle des lignes de repos indiquant des arrêts temporaires dans le dépôt osseux, dont Forster  (2022) ont émis l'hypothèse qu'ils étaient causés par un stress répété, probablement induit par l'environnement au cours des premiers stades de l'ontogenèse de ces individus, comme des conditions sèches et semblables à la sécheresse et/ou des périodes répétées de chaleur extrême.

Paléoenvironnement 
L'analyse sédimentologique de l'assemblage de l'holotype suggère qu'il provient d'un horizon en transition vers un climat plus sec. Les autres animaux de la formation de Kirkwood comprennent le Sauropoda Algoasaurus, le Stegosauria Paranthodon, l'Ornithomimosauria Nqwebasaurus, et plusieurs autres dinosaures sans nom.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
 
Ornithopoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie en Afrique du Sud